Amerikai Egyesült Államok
Dadeville (Alabama)
Dadeville (Missouri)